Ро́кот (индекс ГУКОС — 14А05, по договору СНВ-I — РС-18Б, по классификации НАТО — SS-19 mod.2 Stiletto, в переводе — стилет) — жидкостная трёхступенчатая ракета-носитель (РН) лёгкого класса, спроектированная в ГКНПЦ имени Хруничева на базе межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ (РС-18Б).
Первый запуск по суборбитальной траектории состоялся 20 ноября 1990 года.

Ракета-носитель (РН) «Рокот» позволяет выводить до 2150 килограммов полезной нагрузки (при использовании разгонного блока «Бриз-КМ») на круговую орбиту высотой 200 км наклонением 63° с космодрома Плесецк. 5 шахтных пусковых установок для РС-18 имеются на космодроме «Свободный», однако в 2007 году было объявлено о его закрытии.

На мировом рынке коммерческих запусков продвижением РН «Рокот» занимается совместное предприятие Eurockot Launch Services, участниками которого являются ГКНПЦ имени М. В. Хруничева (49 %) и Airbus Defence and Space (51 %).

Конструкция 

РН «Рокот» выполнен по трёхступенчатой схеме с последовательным расположением ступеней (основное отличие «Стрелы», более позднего варианта конвертации РС-18 — минимизация изменений конструкции ракеты и стартового комплекса). В «Рокоте» в качестве первых двух ступеней используется блок ускорителей МБР РС-18Б, третья ступень — разгонный блок (РБ) «Бриз-КМ».

Разгонный блок «Бриз-КМ» оснащён жидкостным ракетным двигателем многоразового (до 8 раз) включения, позволяющим осуществлять выведение космических аппаратов по энергетически оптимальным траекториям, а при групповом выведении разводить спутники на требуемые орбиты. В качестве топлива используется несимметричный диметилгидразин (НДМГ, гептил) и азотный тетраоксид (АТ).

Стартовая масса РН «Рокот» составляет 107,5 тонны, длина — 29,15 метра, максимальный диаметр — 2,5 метра (головной обтекатель — 2,5х2,62 м).

Система управления разработана харьковским НПО «Электроприбор».

История

Рокот 

Первые тестовые запуски ракеты космического назначения (РКН) «Рокот» в варианте 14А01Р были произведены в начале 1990-х годов из шахтной пусковой установки на космодроме «Байконур». Это были суборбитальные пуски 20 ноября 1990 года и 20 декабря 1991 года с РБ «Бриз-К» по баллистической траектории. 26 декабря 1994 года РКН 14А01Р «Рокот» с РБ «Бриз-К» вывела радиолюбительский спутник «Радио-РОСТО» (международное обозначение — RS-15) на орбиту Земли.

С 2000 года коммерческие запуски РКН «Рокот» в варианте 14А05 с РБ «Бриз-КМ» производятся с переоборудованной площадки № 133 (ПУ 133/3) СК «Восход» на космодроме «Плесецк». Первый пуск РКН «Рокот» из Плесецка состоялся 16 мая 2000 года с РБ «Бриз-КМ» и эквивалентами полезной нагрузки SimSat-1 и SimSat-2 (имитаторами КА «Iridium»).

Первая неудача после серии из 9 успешных запусков (из них 6 коммерческих) произошла 8 октября 2005 года. При запуске спутника «Криосат», разработанного ЕКА, не произошло отделение разгонного блока «Бриз-КМ» из-за нештатной работы программного обеспечения системы управления. В результате связка из второй ступени «Рокота» и РБ упала в Северном Ледовитом океане между Северным полюсом и побережьем Канадской Арктики.

Начиная с 2000 года, осуществлено 23 пуска РН «Рокот» (по состоянию на 5 июня 2016 года): 11 пусков в интересах иностранных заказчиков и 12 пусков в рамках российской Федеральной космической программы.

В феврале 2015 года украинское правительство запретило поставки в Россию комплектующих для РН «Рокот». Кроме того, в 2020 году у произведенных до 1985 года базовых носителей РС-18Б истекает срок службы (35 лет). В связи с этим Минобороны России намерено отказаться от конверсионных РН «Рокот», заменив их полностью российскими РН «Ангара».

13 октября 2017 года с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, выполнен запуск РН «Рокот» со спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p на борту. На спутнике стоит аппарат Tropotomi, который будет выявлять примеси газов и вулканический пепел в атмосфере и следить за их влиянием на здоровье людей и климат планеты.

В марте 2018 года центр Хруничева сообщил, что «ведется отработка конструкторской документации, для того чтобы дать второе дыхание машине „Рокот 2“. Это связано с импортозамещением и со 100-процентным управлением российского производства».

25 апреля 2018 года с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области, выполнен запуск РН «Рокот» со спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-3B на борту. Космический аппарат будет заниматься сбором данных дистанционного мониторинга о состоянии океанов, морских льдов и прибрежных зон.

Рокот-М 

 21 августа 2018 года стало известно, что Центр им. Хруничева работает над новой лёгкой ракетой-носителем «Рокот-2», которая является модификацией оригинального «Рокота» с отечественной системой управления вместо украинской, производившейся на предприятии «Хартрон».
 25 мая 2019 года СМИ сообщили, что Центр Хруничева оценил создание РН «Рокот-2» с российскими комплектующими в 3,4 миллиарда рублей. В частности, разработка российской системы управления потребует 690 миллионов рублей, создание разгонного блока «Бриз-КМ-2» и подготовка производства к его изготовлению — 1,45 миллиарда рублей, модернизация технического и стартового комплексов на космодроме Плесецк — 450 миллионов рублей, подготовка и проведение первого пуска — 750 миллионов рублей. До 2028 года можно будет осуществить более 40 пусков ракеты.
 8 июня 2020 года в СМИ появились сообщения о подписании договора между Министерством Обороны и Центром Хруничева о конверсии снимаемых с боевого дежурства баллистических ракет РС-18Б «Стилет» в ракеты-носители, получившие индекс «Рокот-М», без применения украинских комплектующих.
 15 марта 2021 года на сайте оператора пусковых услуг — компании Eurockot Launch Services GmbH сообщили, что первый пуск конверсионной ракеты-носителя легкого класса «Рокот», созданной без украинских комплектующих, состоится во второй половине 2022 года, это будет коммерческий запуск. Так же указывается, что компания готова принимать заказы на пусковые услуги. В 2022 году было заявлено о переносе срока запуска на 2024 год из-за технических трудностей, связанных с исчерпанием ресурса годности оборудования управления запуском и с замещением украинской аппаратуры, которая раннее устанавливалась в конструкцию ракет.

Хронология запусков

См. также 
 «Стрела» РН на базе МБР PC-18
 «Днепр» РН на базе МБР PC-20
 Наряд (система противоракетной обороны)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
 
 
 

Ракеты-носители СССР
Ракеты-носители России
Конверсионные баллистические ракеты